Richard Paige est un nom pouvant désigner:

Richard Paige, nom de plume de l'auteur américain Dean Koontz
 (1846-1904), homme politique américain de Virginie

Voir aussi

Paige, Richard